Министерство почт и телеграфов:
 Министерство почт и телеграфов Ирландии — с 1924 по 1984 год почтово-телеграфное ведомство Ирландии.
 Министерство почт и телеграфов Российской империи — с 1865 по 1881 год почтово-телеграфное ведомство Российской империи.
 Министерство почт и телеграфов Польши (польск.) — с 1919 по 1924 год и с 1927 по 1939 год почтово-телеграфное ведомство Польской республики.

См. также 
 Министерство связи
 Народный комиссариат почт и телеграфов
 Народный комиссариат связи СССР